Bata kan syfta på följande:
 Bata – en tjeckisk skotillverkare

Geografi

Bulgarien 

 Bata (distrikt), Burgas, Obsjtina Pomorie,

Ekvatorialguinea 

 Bata, Ekvatorialguinea, stad,